Mikael Daghighi, mer känd under sitt artistnamn mikeeysmind,  född 16 oktober 2000 i Göteborg, Sverige, är en artist/producent mest känd för HARDY BOYS.

Karriär 
Med över 1 000 000 månatliga lyssnare på Spotify är mikeeysmind etablerad som artist. Singeln "HARDY BOYS" har fått över 7 miljoner strömningar på sin första månad. Han har 2023 nått listan Viral 50 - Global på Spotify och även Shazam Discovery Top 50 på Apple Music. Han har också andra framgångsrika låtar, som Molly med 10 miljoner strömningar, Menace med över 8,5 miljoner strömningar och Molly (Forgotten), med över 2 miljoner strömningar.

Diskografi 
 HARDY BOYS
 Molly (Forgotten)
 Simpsonwave x You look lonely
 Celine (Molly my bean)
 Molly
 Menace

Referenser

Externa länkar 
 IMDB
 Instagram
 Spotify

Män
Födda 2000
Levande personer
Svenska sångare under 2000-talet
Sångare från Göteborg